Elston – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Elston – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Elston – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Elston – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)